Лісабо́нський до́говір () — низка угод, підписаних у португальській столиці Лісабоні.

Лісабонський договір (1668) — португальсько-іспанський мирний договір, що завершив Реставраційну війну.
Лісабонський договір (2007) — угода про інституційну реформу Європейського союзу.